City National Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 City National Bank Building (Florida), NRHP-Nr. 88002975
 City National Bank Building (Iowa), NRHP-Nr. 72000469
 City National Bank Building (Ohio), NRHP-Nr. 82003644
 City National Bank Building (Texas), NRHP-Nr. 00000291